|-
| 126401 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126402 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126403 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126404 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126405 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126406 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126407 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126408 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126409 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126410 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126411 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126412 - || || 21 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126413 - || || 22 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126414 - || || 22 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126415 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126416 - || || 22 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126417 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126418 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126419 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126420 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126421 - || || 21 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126422 - || || 21 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126423 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126424 - || 2002 CR || 2 de febrer, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 126425 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126426 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126427 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126428 - || || 5 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 126429 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126430 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126431 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126432 - || || 4 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126433 - || || 6 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126434 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126435 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126436 - || || 6 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126437 - || || 6 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126438 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126439 - || || 4 de febrer, 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 126440 - || || 8 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126441 - || || 8 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126442 - || || 9 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126443 - || || 8 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126444 - || || 7 de febrer, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 126445 - || || 7 de febrer, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 126446 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126447 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126448 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126449 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126450 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126451 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126452 - || || 6 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126453 - || || 6 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126454 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126455 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126456 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126457 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126458 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126459 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126460 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126461 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126462 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126463 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126464 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126465 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126466 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126467 - || || 5 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126468 - || || 5 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126469 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126470 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126471 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126472 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126473 - || || 12 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 126474 - || || 11 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126475 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126476 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126477 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126478 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126479 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126480 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126481 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126482 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126483 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126484 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126485 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126486 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126487 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126488 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126489 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126490 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126491 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126492 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126493 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126494 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126495 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126496 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126497 - || || 13 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126498 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126499 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126500 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
6